Antoni Malinowski (politolog)
 Antoni Malinowski (biskup)